Shingo Kunieda era il detentore del titolo ma non ha partecipato a questa edizione del torneo.

Maikel Scheffers ha sconfitto in finale Nicolas Peifer per 3–6, 7–62, 6–0.

Teste di serie
 Maikel Scheffers (campione)
 Stéphane Houdet (semifinale)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni 
 

Australian Open 2012